San Basile
Alfio Basile
Sorbo San Basile
Saint-Basile (Ardèche)

Basile (Luisiana)

Desambiguação